Plac Przymierza (littéralement : place de l'alliance) est une place située dans l'arrondissement de Praga-Południe à Varsovie.

Références

Liens externes 

Przymierza